5-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 5 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Европу, Африку, Южный океан и Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 175-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 5-й меридиан западной долготы проходит через:

См. также 
 6-й меридиан западной долготы
 4-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота